Stefanos Tsitsipas è stato l'ultimo vincitore del torneo nel 2019, ma ha deciso di non partecipare al torneo.

In finale Albert Ramos-Viñolas ha sconfitto Cameron Norrie con il punteggio di 4-6, 6-3, 7-6(3).

Teste di serie 

  Denis Shapovalov (secondo turno)
  Cristian Garín (quarti di finale)
  Ugo Humbert (quarti di finale)
  Kei Nishikori (ritirato)

  Aleksandr Bublik (primo turno) 
  Marin Čilić (semifinale) 
  Albert Ramos-Viñolas (campione) 
  Alejandro Davidovich Fokina (semifinale)

Wildcard 

  Kei Nishikori (ritirato)
  Denis Shapovalov (secondo turno)

  João Sousa (primo turno)

Qualificati 

  Jaume Munar (primo turno)
  Nuno Borges (secondo turno)

  Carlos Alcaraz (primo turno) 
  Pedro Martínez (secondo turno)

Lucky loser 

  Roberto Carballés Baena (secondo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Millennium Estoril Open 2021